Arleth ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Arleth (1900–1965), österreichischer Schauspieler, Sänger
 Louis Arleth (1876–1910), Schriftsteller